Dit is een lijst van planetoïden 47701-47800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (47701) - || 2000 DA1 || 25 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47702) - || 2000 DE2 || 26 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (47703) - || 2000 DR2 || 27 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (47704) - || 2000 DN4 || 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47705) - || 2000 DT9 || 26 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (47706) - || 2000 DH12|| 27 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (47707) Jamieson || 2000 DB15|| 26 februari 2000 || CSS
|-
| (47708) Jimhamilton || 2000 DR15|| 26 februari 2000 || CSS
|-
| (47709) - || 2000 DC16|| 28 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (47710) - || 2000 DJ16|| 29 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (47711) - || 2000 DL16|| 29 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (47712) - || 2000 DB23|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47713) - || 2000 DM23|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47714) - || 2000 DS24|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47715) - || 2000 DG25|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47716) - || 2000 DQ25|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47717) - || 2000 DU28|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47718) - || 2000 DV29|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47719) - || 2000 DC30|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47720) - || 2000 DR34|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47721) - || 2000 DS34|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47722) - || 2000 DZ35|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47723) - || 2000 DV37|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47724) - || 2000 DE38|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47725) - || 2000 DW39|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47726) - || 2000 DE42|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47727) - || 2000 DG44|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47728) - || 2000 DP45|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47729) - || 2000 DR45|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47730) - || 2000 DY46|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47731) - || 2000 DM48|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47732) - || 2000 DR51|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47733) - || 2000 DW51|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47734) - || 2000 DX55|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47735) - || 2000 DS60|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47736) - || 2000 DG61|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47737) - || 2000 DT66|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47738) - || 2000 DB68|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47739) - || 2000 DD69|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47740) - || 2000 DC71|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47741) - || 2000 DQ71|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47742) - || 2000 DX73|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47743) - || 2000 DH74|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47744) - || 2000 DJ75|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47745) - || 2000 DE77|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47746) - || 2000 DY77|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47747) - || 2000 DH81|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47748) - || 2000 DF82|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47749) - || 2000 DX82|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47750) - || 2000 DM85|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47751) - || 2000 DO85|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47752) - || 2000 DD87|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47753) - || 2000 DY92|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47754) - || 2000 DE94|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47755) - || 2000 DL94|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47756) - || 2000 DO96|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47757) - || 2000 DD98|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47758) - || 2000 DV98|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47759) - || 2000 DR99|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47760) - || 2000 DQ100|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47761) - || 2000 DR100|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47762) - || 2000 DT100|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47763) - || 2000 DR101|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47764) - || 2000 DX102|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47765) - || 2000 DZ102|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47766) - || 2000 DP103|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47767) - || 2000 DR103|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47768) - || 2000 DD104|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47769) - || 2000 DK104|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47770) - || 2000 DN104|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47771) - || 2000 DC105|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47772) - || 2000 DO107|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47773) - || 2000 DV108|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47774) - || 2000 DC110|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47775) Johnanderson || 2000 DX115|| 27 februari 2000 || CSS
|-
| (47776) - || 2000 EX || 3 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (47777) - || 2000 EK9 || 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47778) - || 2000 EX10|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47779) - || 2000 EE11|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47780) - || 2000 EM13|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47781) - || 2000 EK17|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47782) - || 2000 EL18|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47783) - || 2000 EU19|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47784) - || 2000 EY19|| 7 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47785) - || 2000 EL20|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (47786) - || 2000 EQ20|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (47787) - || 2000 EW24|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (47788) - || 2000 EB26|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (47789) - || 2000 ED26|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (47790) - || 2000 EJ30|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47791) - || 2000 EC31|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47792) - || 2000 EV31|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47793) - || 2000 EO32|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47794) - || 2000 EP38|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47795) - || 2000 ER38|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47796) - || 2000 EN40|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47797) - || 2000 EQ40|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47798) - || 2000 EP45|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47799) - || 2000 ES49|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (47800) - || 2000 ED50|| 7 maart 2000 || K. Korlević|}

Planetoïdenlijsten